Snyder Rini (1949), homme politique salomonais
 Émily Rini (1982), femme politique italienne